Banjaransari (Cikijing)
 Banjaransari (Padas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing